И́ннес () — шотландская фамилия. Известные носители:
 Иннес, Джеймс (1887—1914) — уэльский художник-пейзажист.
 Иннес, Космо (1798—1874) — шотландский адвокат, судья, историк и писатель, а также член Королевского общества Эдинбурга.
 Иннес, Кристофер (1941—2017) — канадский театровед.
 Иннес, Лора (род. 1957) — американская актриса и режиссёр.
 Иннес, Майкл (1906—1994) — английский (шотландский) писатель, переводчик, историк литературы.
 Иннес, Нил (1944—2019) — английский музыкант, композитор и пародист.
 Иннес, Роберт Торберн Эйтон (1861—1933) — британский астроном.
 Иннес, Эндрю (род. 1962) — британский ритм-гитарист.

Другое 
 Иннес — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.